Direktorium (latinsky directorium od "dirigere" vést, řídit) neboli direktorát, direktoriát má více významů:

označení pro dočasný způsob správy určitého území.
Jsou známy například následující direktoria:

 Direktorium (Francie) (1794/95-1799)
 Direktorium (stavovské povstání) – 30členný sbor direktorů (založeno 1609, obnoveno 1618, během českého stavovského povstání fungovalo jako zemská vláda, rozpuštěno korunovací Fridricha Falckého, při staroměstské exekuci někteří direktoři popraveni)
 Generální direktorium (General-Ober-Finanz-, Kriegs- und Domänendirektorium) – nejvyšší orgán státní správy Pruska v letech 1723–1808
 Revoluční direktorium 13. března – revoluční studentská organizace usilující o svržení Batistovy diktatury na Kubě
 Ufské direktorium (září-listopad 1918), podle města Ufa v tehdejší RSFSR)
 Říšské direktorium Říšského sněmu Svaté říše římské
 Helvétské direktorium, v letech 1798–1800 nejvyšší exekutiva Helvétské republiky. Používá se také jako označení tohoto období.

kniha
 liturgické direktorium – direktář (liturgický rok)
 návodná kniha směrnic apod. (například Directorium inquisitorium, Directorium diplomaticum)

Jiný význam 
 ředitelství

Související články 
 Adresář (informatika)
 Adresář (seznam)

Reference